Laurie (Cantal) — comuna francesa da região de Auvergne
 Laurie (Missouri) — vila dos Estados Unidos

Desambiguações de topônimos